Max von Eberstein ist der Name folgender Personen:

* Max von Eberstein (General, 1830) (1830–1889), preußischer Generalmajor
 Max von Eberstein (General, 1851) (1851–1932), preußischer Generalmajor